Жировац може да се односи на:

 Горњи Жировац, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска
 Доњи Жировац, насеље у општини Двор, Банија, Република Хрватска